Schiller je priimek več oseb:

 Ferdinand Canning Scott Schiller (1864–1937), nemško-britanski filozof
 Johann Christoph Friedrich Schiller (1759–1805), nemški pesnik in filozof